Le département du Calvados compte, en 2011, 132 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I.

Liste des sites

Références

Source 

 Liste permanente des ZNIEFF du Calvados, Inventaire national du patrimoine naturel.

ZNIEFF
Calvados